Худяков, Юрий:
 Худяков, Юрий Владимирович (род. 1969) — латвийский футболист.
 Худяков, Юрий Иванович (1954—1993) — советский футболист.
 Худяков, Юрий Фёдорович (род. 1934) — советский и украинский архитектор.